Интонация:
 Интонация, в лингвистике — род несегментных единиц языка. Совокупность просодических характеристик предложения способствующие выражению смысла слова, словосочетания или предложения.
 Интонация, в музыке — высотная и ритмическая организация звуков определяющая стилевые особенности мелодии или муз. произведения.